Uddtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Uddtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Uddtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn